Die Japan Open 2019 im Tischtennis waren das fünfte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 12. bis 16. Juni 2019 im japanischen Sapporo statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Japan Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 22. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 22. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Sapporo
Tischtenniswettbewerb in Japan
Tischtennisveranstaltung 2019